Giovannini puede referirse a :

 Andrea Giovannini (1993-), deportista italiano que compite en patinaje de velocidad sobre hielo.
 Attilio Giovannini (1924-), exfutbolista italiano. 
 Carlotta Giovannini (1990-), deportista italiana que compitió en gimnasia artística.